wielka czwórka I wojny światowej
 wielka czwórka II wojny światowej
 wielka czwórka – cztery największe firmy audytowe
 wielka czwórka – czterej amerykańscy przedsiębiorcy kolejowi
 Wielka czwórka – powieść detektywistyczna